Amerikai Egyesült Államok
Rawlins (Wyoming)
Rawlins megye, Kansas
egyéb
Rawlings (családnév)